

Scienze
Costante – elemento della matematica di base
Costante – elemento dell'informatica
Costante – elemento della logica

Onomastica
Costante – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Costante – console nel 414
Costante I – imperatore romano
Costante II – imperatore bizantino
Costante II – usurpatore, figlio di Costantino III

Altri progetti